Michael Nairn ist der Name folgender Personen:

* Michael Nairn (Unternehmer, 1804) (1804–1858), schottischer Unternehmer
 Michael Nairn (Unternehmer, 1874) (1874–1952), schottischer Unternehmer
 Michael Barker Nairn (1838–1915), schottischer Unternehmer